Le elezioni comunali nelle Marche del 2020 si sono tenute il 20-21 settembre (con ballottaggio il 4-5 ottobre).

Ancona

Senigallia

Ballottaggio

Fermo

Fermo

Macerata

Macerata

Marche
2020